Kean är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Charles Kean
 Edmund Kean
 Ellen Kean
 John Kean
 Moise Kean
 Thomas Kean

Engelska efternamn